Fusine kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fusine, Belluno, ort, Provincia di Belluno, 
 Fusine, Lombardiet – en kommun Lombardiet, Provincia di Sondrio,

Kroatien 

 Fužine, ort, Gorski kotar, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar